Брановицький Євген Вікторович (* 1981) — білоруський футболіст, півзахисник.
 Брановицький Ігор Євгенович (1976—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України.